Lacul Scărişoara (česky: jezero Scărişoara) je jméno, které nesou minimálně dvě rumunská jezera.

 Lacul Scărişoara (Făgăraş) – jezero ve Fagarašských horách
 Lacul Scărişoara (Godeanu) – jezero v pohoří Godeanu